Operation Matador war der Deckname für folgende geplante oder ausgeführte Unternehmen:
 Operation Matador (Malaya): Ein britischer Verteidigungsplan für die malaiische Halbinsel zu Beginn des Pazifikkriegs
 Operation Matador (1966), ein Unternehmen der United States Army während des Vietnamkrieges
 Schlacht von Ramree: Britische Landung auf der Insel Ramree (1945)
 Operation Matador (CIA): Nicht ausgeführter CIA-Plan um die Reste eines sowjetischen U-Boots zu heben (1975)
 Schlacht von Al-Qa'im: Offensive der US-Marines im Mai 2005 im Irak